Csehország
Olbramice, település az Olomouci járásban
Olbramice, település az Ostrava városi járásban